Чемпионат Европы по фигурному катанию 2023 года — соревнование по фигурному катанию среди фигуристов Европы в сезоне 2022—2023 годов, организованное Международным союзом конькобежцев (ИСУ). Соревнования состоялись в пригороде финской столицы — городе Эспоо с 23 по 29 января 2023 года. Были разыграны медали в мужском, женском одиночном катании, парном катании и танцах на льду.

Место проведения 
В 2021 году ИСУ рассматривала восемь кандидатов на право проведения европейского чемпионата 2023 года. Предоставило ИСУ это право столице Финляндии (Хельсинки). Конкурентами Хельсинки выступали столицы Белоруссии (Минск), Болгарии (София), Венгрии (Будапешт), Армении (Ереван), крупнейшие города Чехии и Италии соответствено Острава, Турин и город Германии Эссен. В начале 2022 года в связи с войной на Украине было принято решение перенести соревнования в город Эспоо. Финляндия примет чемпионат Европы в четвертый раз, Эспоо впервые.

Участники 
В чемпионате участвовали фигуристы из европейских стран — членов Международного союза конькобежцев (к европейским странам также относятся Израиль, Турция, Грузия, Армения, Азербайджан и Кипр), достигшие 15-летнего возраста на момент 1 июля 2022 года.

По итогам чемпионата Европы 2022 года каждая страна имела право выставить от одного до трех спортсменов в каждой дисциплине. Национальные федерации составляли заявку на основе собственных критериев, но выбранные фигуристы должны были достичь минимальной технической оценки элементов на международном соревновании до чемпионата Европы.

Представительство по странам 
Более одного участника (пары) могут представить следующие национальные федерации:

1 марта 2022 года ISU отстранило всех фигуристов из России и Белоруссии от участия во всех международных соревнованиях в связи с войной на Украине. Это отстранение продлилось и в 2023 году.

Минимальная техническая оценка 
Национальные федерации (ассоциации) выбирали участников на основании собственных критериев, но заявленные участники должны были заработать минимальную техническую оценку, так называемый «технический минимум», на международных соревнованиях, проводимых до чемпионата Европы.

Результаты

Мужчины

Женщины

Парное катание

Танцы на льду

Медальный зачёт

Примечания

Ссылки 
 Результаты

Фигурное катание в сезоне 2022/2023
Европа
Чемпионаты Европы в Финляндии
Январь 2023 года
Европа
Чемпионаты Европы по фигурному катанию
2023 год в фигурном катании
Чемпионаты Европы в 2023 году